Madame steht für:

 eine Anrede, siehe Mademoiselle
 Madame (Dokumentarfilm), Film von Stéphane Riethauser (2019)
 Madame (Rapperin) (* 2002), italienische Rapperin
 Madame (Werefkin), Gemälde von Marianne von Werefkin
 Madame (Zeitschrift)

Madame ist Namensbestandteil:

 eine Operette, siehe Madame Favart
 ein Titel, siehe Madame Royale
 eine Operette, siehe Madame Pompadour (Operette)
 eine Galerie, siehe Le Madame
 das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds
von Gemälden:
 Porträt der Madame ***
 Porträt der Madame X

Roman
Madame Bovary

Filme
Madame (2017)
Madame Sousatzka
Madame X (1929)
Madame Bäurin
Madame Curie

Personen
Madame Roland
Madame de Pompadour
Madame d’Ora
Madame Gourdan
Madame Du Titre

Siehe auch:
Madama (Begriffsklärung)